Сільвія Талая була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.
 
Сільвія Фаріна-Елія виграла титул, у фіналі перемігши Анке Губер з рахунком 7-5, 0-6, 6-4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Internationaux de Strasbourg, одиночний розряд
2001